Arsenal Wanderers é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2005-06.

Clubes de futebol da Maurícia